«Мелодрама» () — п'єса французького драматурга Анрі Бернстайна, що вперше була опублікована у 1929 році.

Фільми 
 Мелодрама (фільм, 1932 — французька кіноадаптація п'єси Анрі Бернстана, реж. Пауль Циннер.
 Мелодрама (фільм, 1986) — французька кіноадаптація п'єси Анрі Бернстана, реж. Ален Рене.
 Мелодрама (фільм, 1996) — угорський фільм-драма, реж. Петер Готар.